Die Jahreszeiten steht für:

 Die Jahreszeiten (Haydn), Oratorium von Joseph Haydn (1801)

 Die Jahreszeiten (Hölderlin), Gedicht von Friedrich Hölderlin (um 1830)
 Die Jahreszeiten (Tschaikowski), zwölf Charakterstücke (benannt nach den Monaten) von Pjotr Iljitsch Tschaikowski (um 1876)
 Die Jahreszeiten (Bichsel), Roman von Peter Bichsel (1967)

Siehe auch:
 Vier Jahreszeiten (Begriffsklärung)